Zkratka taz resp. TAZ může mít následující významy:

 taz – Die Tageszeitung, berlínský deník
 TAZ – Trnavské automobilové závody, bývalá československá a slovenská automobilka
 TAZ – Tvornica autobusa Zagreb – chorvatský výrobce autobusů
 Taz (řeka) – řeka v Rusku
 Taz (národ) – etnická skupina v Rusku
 Taz (hudebník) – švýcarský rapper
 Tarsame Singh Saini, též Taz (* 1967) – britský zpěvák indického původu
 Peter Senerchia, zvaný Taz (* 1967) – americký wrestler

Zkratky